Île aux Oiseaux (Vogelinsel) ist der Name folgender Inseln:

 Île aux Oiseaux, unbewohnte Insel der Inselgruppe Sept Îles in Frankreich
 Île aux Oiseaux (Gironde), unbewohnte Insel im Bassin d’Arcachon in Frankreich
 Île aux oiseaux (Préverenges), unbewohnte, künstlich aufgeschüttete Insel im Genfersee
 Île aux Oiseaux (Limoges), Insel auf der Vienne, im Département Haute-Vienne;
 Île aux Oiseaux (Loiret), Insel auf der Loire im Département Loiret.

Siehe auch Vogelinsel.